Osoby:
 Hans Cloos – niemiecki geolog
 Hans Peter Cloos – niemiecki reżyser

Zobacz też:
 Clos
 Closs
 Dorsum Cloos